S126 ou S.126 peut faire référence à :
  Danse macabre (S.126), une symphonie chorale de Franz Liszt ;
 HMS Swiftsure (S126), un sous-marin nucléaire d’attaque de la Royal Navy.